Tyrosinase-related-Protein (TRP) ist der veraltete Name für zwei Enzyme:
TRP-2: L-Dopachrom-Tautomerase 
TRP-1: 5,6-Dihydroxyindol-2-carbonsäure-Oxidase